Villerspitze ist der Name zweier Berge in Tirol:

 Hohe Villerspitze, 
 Lüsener Villerspitze (auch Lisenser Villerspitze),